Terrasse (von französisch terrasse, altfrz. terrace ‚Erdanhäufung‘, Ableitung von lateinisch terra ‚Erde‘) steht für: 
 Terrasse (Architektur), offene Plattform für den Aufenthalt im Freien
 Terrasse (Geologie), durch geologische Prozesse entstandene Abstufung im Gelände
 Terrasse (Geländeform), zur besseren landwirtschaftlichen Nutzung angehäufte Abstufung im Gelände
 Flussterrasse, durch einen Fluss entstandene Abstufung im Gelände
 Wohnterrasse, in Hamburg die Bezeichnung für Bebauung innerhalb eines Häuserblocks
 Die Terrasse,  La terrazza (1980), italienischer Spielfilm
 TERRASSEonline, Informationsportal beim Ernst Klett Verlag

Gemeinden in Frankreich:
 La Terrasse, Département Isère
 La Terrasse-sur-Dorlay, Département Loire

Personen:
 Claude Terrasse (1867–1923), französischer Operettenkomponist
 Pascal Terrasse (* 1964), französischer Politiker

Siehe auch:
 Dachterrasse